Mago (griechisch ) ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Mago I. († um 530 v. Chr.), König von Karthago und Stammvater des Geschlechts der Magoniden
 Mago (Feldherr, 1), Feldherr im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Mago (Feldherr, 2), Feldherr im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Mago (Bruder Hannibals) († 203 v. Chr.), karthagischer Feldherr
 Mago (Schriftsteller), punischer Schriftsteller

 Hidenori Mago (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Mike Mago (eigentlich Michiel Thomassen; * 1979), niederländischer DJ

Mago ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Mago (Insel), eine der Lau-Inseln von Fidschi
 Mago (Äthiopien), ein Berg in Äthiopien
 Mago (Fluss), ein Nebenfluss des Omo (Fluss) in Äthiopien
 Mago, in der Antike der Name von Maó, der Hauptstadt von Menorca

Mago steht für:
 Mago, koreanische Bezeichnung für eine ostasiatische Gottheit
 Max Goldstein (Künstlername Mago; 1925–2008), schwedischer Kostümbildner
 Mago (Beruf), japanischer Packpferdführer
 Mago – Kohn & Kempkes GmbH & Co. KG, Hersteller und Händler von Fleisch- und Wurstwaren in Berlin-Reinickendorf
 eine Variante eines Didgeridoos

MaGo steht für
 Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen

Siehe auch:
 Maggo